Les initiales UTLS peuvent désigner :
 l’Université de tous les savoirs,
 l’Union des travailleurs libres du Sénégal.